Села:
 Хмельове — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Хмельове — Кіровоградська область, Маловисківський район

Селища:
 Хмельове — Вінницька область, Іллінецький район
 Хмельове — Житомирська область, Бердичівський район